Distrikt San Buenaventura bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt San Buenaventura (Canta), Distrikt in der Provinz Canta (Region Lima)
 Distrikt San Buenaventura (Marañón), Distrikt in der Provinz Marañón (Region Huánuco)